Udruga mladih Par Selo – Dubrave je nevladina udruga fizičkih osoba (mladih) s područja MZ Par Selo (općina Tuzla) i MZ Donje Dubrave (općina Živinice), kao i inih osoba koje izraze želju za članstvom, a to potvrdi Upravni odbor Udruge. Osnovana je 23. prosinca 2010. godine. Udruga je javna, a djelovanje joj je ograničeno u okviru Županije Soli (Tuzlanske županije). Obuhvaćena su sela Par-selo, Spreča, Pasci, Orašje, Ravna Trešnja, Dubrave. Osnovni ciljevi osnivanja Udruge su pružati pomoć starim i iznemoglim osobama s područja Par Sela i Dubrava, organizirati kultrurne, športske i ine aktivnosti, očuvati životnu sredinu, zaštita okoliša i uređenje i održavanje istih, čuvanje tradicije i identiteta Hrvata s područja Par Sela i Dubrava, prikupljanje sredstava za pomoć starim i nemoćnim, te obiteljima s djecom bez primanja, apeliranje i utjecanje na rad vladinog sektora (općina, županija), da bi u ove dvije mjesne zajednice pojačali svoje aktivnosti i ulaganja te pružanje pravne i svake druge pomoći članovima Udruge.
Udruga svake godine organizira malonogometni Par Selo Cup, jedan od najbolje organiziranih i najposjećenijih turnira u malom nogometu u BiH.

Izvori

Vanjske poveznice 
Udruga mladih Par Selo – Dubrave
Facebook: Udruga mladih Par Selo – Dubrave
YouTube Udruga mladih Par Selo – Dubrave

Hrvatske udruge
Hrvati u Bosni i Hercegovini
Par Selo Gornje